Ulf Sandström kan syfta på:
 Ulf Sandström (ishockeyspelare)
 Ulf Sandström (musiker)